Кристи може да се отнася за:

 Кристи, британска поп група
 Кристи`с, английска аукционна къща за произведения на изкуството
 Агата Кристи (1891–1976), британска писателка
 Джеймс Кристи (р. 1938), американски астроном
 Джули Кристи (р. 1941), британска актриса